Rock ’n’ Roll Music – album kompilacyjny przebojów The Beatles wydany w 1976 roku, zawierający przede wszystkim przeboje twórców rock'n'rolla z lat 50., takich jak Chuck Berry czy Carl Perkins. Pomysł publikacji tego wydawnictwa rzucił jako pierwszy szef amerykańskiej wytwórni Capitol Records Bhaskar Menon, a produkcją materiału zajął się George Martin. W trakcie prac część wcześniejszych utworów grupy zostało poprawionych dźwiękowo, ale brytyjski wydawca – EMI w obawie przed procesem sądowym nie zgodził się na ich publikację w nowych wersjach na terenie UK. W ten sposób płyta ukazała się w dwóch różnych wersjach w USA i UK.

Lista utworów 
Wszystkie piosenki autorstwa duetu Lennon/McCartney z wyjątkiem oznaczonych inaczej:

Strona 1 
Utwory:

Strona 2 
Utwory:

Strona 3 
Utwory:

Strona 4 
Utwory:

Przypisy 

Albumy The Beatles
Albumy muzyczne wydane w roku 1976
Albumy Capitol Records
Albumy Parlophone
Albumy wyprodukowane przez George’a Martina